Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Звєрєва, яка виступала в парі з Ліндсі Девенпорт.

Девенпорт і Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Емі Фрейзер і Кімберлі По з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Acura Classic 1996 Doubles Draw 

LA Women's Tennis Championships
Тур WTA 1996